Список населённых пунктов Арзамасского района Нижегородской области — перечень населённых пунктов на территории современного Арзамасского района Нижегородской области.

В перечень включены следующая информация: названия населённых пунктов, их административно-территориальная принадлежность, координаты, коды ОКАТО, почтовые индексы.

Изменения в 2009 году 
В 2009 году в области прошла кампания по укрупнению поселений. В Арзамасском районе произошли следующие изменения:
 Хватовский сельсовет вошёл в состав Абрамовского;
 Водоватовский сельсовет вошёл в состав Болшетумановского;
 Волчихинский сельсовет вошёл в состав Ломовского;
 Казаковский сельсовет вошёл в состав Бебяевского;
 Морозовский и Успенский сельсоветы объединены в новый — Кирилловский, с административным центром в селе Кириловке;
 Коваксинский и Селемский сельсоветы вошли в состав Балахонихинского, административным центром стало село Ковакса;
 Пустынский сельсовет вошёл в состав Чернухинского.

Примечания 

 
Арзамасский район